Vincenzo Amato kan syfta på bland andra:

* Vincenzo Amato (1629–1670), italiensk komponist
 Vincenzo Amato (1881–1963), italiensk matematiker
 Vincenzo Amato (född 1966), italiensk bildhuggare och skådespelare